Ella Swings Brightly with Nelson () — двадцать пятый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, выпущенный на лейбле Verve Records в 1962 году под студийным номером Verve MG V-4054. В записи пластинки принимал участие оркестр под управлением Нельсона Риддла, вместе с Риддлом в том же году Элла выпустила ещё один диск — Ella Swings Gently with Nelson.

В 1963 году альбом принёс Фицджеральд награду «Грэмми» в номинации «Лучшее женское вокальное исполнение».

В 1993 году Verve перевыпустили запись в формате CD под студийным номером Verve 519 347-2, в новую версию вошли три дополнительных трека.

Список композиций

Участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Нельсон Риддл и его оркестр — аранжировки, дирижирование.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Альбомы Verve Records